Partit Liberal Italià, partit polític d'Itàlia
 PL/I (acrònim en anglès de Programming Language 1), llenguatge de programació històric d'IBM